Gianmarco Tognazzi – attore
Maria Sole Tognazzi – regista
Ricky Tognazzi – attore, regista e produttore cinematografico
Roberto Tognazzi – politico italiano, sindaco di  Venezia
Ugo Tognazzi – attore, regista e sceneggiatore teatrale, cinematografico e televisivo